Barcellona est le nom de Barcelone en italien.

Culture et société 
  est un single du rappeur italien Ghali, sorti en 2020 dans son album studio .
 L'Igea Virtus Barcellona est un club de football basé à Barcellona Pozzo di Gotto (province de Messine, Sicile, Italie).

Patronyme 

  (1969-), une mezzo-soprano italienne ;
 Grazia Barcellona (1929-2019), une patineuse artistique italienne ;
  (1936-2013), un professeur, homme politique, philosophe, juriste, essayiste, journaliste et peintre italien.

Toponyme 
 Barcellona Pozzo di Gotto est une ville de la province de Messine, en Sicile (Italie).